Падіння Константинополя 1204 року
 Падіння Константинополя 1453 року